Centronics steht für:

 Centronics-Schnittstelle, eine von der gleichnamigen Firma entwickelte Schnittstelle zur parallelen Datenübertragung, beispielsweise von Computer zu Drucker und umgekehrt, siehe IEEE 1284
 Centronics (Firma), ein in den 1970er Jahren führender US-amerikanischer Druckerhersteller